Toyota TF104 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Panasonic Toyota Racing, принимавший участие в сезоне Формулы-1  года.

История 
Шасси TF104 являлось следующим шагом эволюции машины  года TF103.

После неудачного начала сезона на смену разработчику TF104 Густаву Брюннеру в команду пришёл бывший технический директор Jordan и Renault Майк Гаскойн. Он сразу начал работу над модернизацией шасси и новая версия TF104B дебютировала на Гран-при Германии.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки

Навигация 

Шасси Toyota Формулы-1